

Codici 
 BAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bauru (Brasile)
 BAU – codice vettore ICAO di Bissau Airlines
 bau – codice ISO 639-3 della lingua bada

Cultura 
 BAU – rivista di cultura fondata a Viareggio nel 2004

Geografia 
 Bau – città del Sarawak, Malaysia
 Bau – città della Repubblica Democratica del Congo
 Bau – isola delle Figi
 Bau (Is arenas) – frazione del comune di Arbus, in Sardegna, Italia

Mitologia 
 Bau – divinità della mitologia sumera

Musica 
 Bau – album discografico di Mina del 2006

Persone 
 Bau – fumettista giapponese
 Eder Baù (1982) – calciatore italiano
 Josef Bau (1920-2002) – artista e poeta polacco
 Sabine Bau (1969) – ex schermitrice tedesca

Sigle 
 Behavioral Analysis Unit – unità di analisi comportamentale, sezione del Federal Bureau of Investigation
 Business as Usual – scenario predefinito, in assenza di modifiche
 Baryon Asymmetry of the Universe – coefficiente che indica il rapporto tra materia e antimateria nell'universo

Altro 
 Bau – cratere sulla superficie di Ganimede
 Bau o baozi  – panino ripieno cotto al vapore nella cucina cinese
 Bau – espressione infantile per indicare il verso di un cane
 Bau – espressione del gergo giovanile, utilizzato soprattutto nei paesi anglofoni, per indicare: "Beautiful as usual"
 Maria Eleonora Baù – personaggio secondario della sitcom Camera Café

Altri progetti